Аарон Джонсон (,  30 квітня 1983, Порт-Гоксбері) — канадський хокеїст, захисник.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1998 року.

2001 року був обраний на драфті НХЛ під 85-м загальним номером командою «Колумбус Блю-Джекетс». 

Захищав кольори професійних команд «Колумбус Блю-Джекетс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Чикаго Блекгокс», «Калгарі Флеймс», «Едмонтон Ойлерс» та «Бостон Брюїнс», «Мангейм».

Статистика

Посилання 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Квебек Ремпартс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Задрафтовані «Колумбус Блю-Джекетс»